KN — двухбуквенный код по классификации НАТО для Северной Кореи
 Kn — число Кнудсена
 kN — килоньютон
 kn — двухбуквенный код ISO 639-1 для языка каннада
 .kn — национальный домен верхнего уровня для островов Сент-Китс и Невис
kn — узел (морской узел),  единица измерения скорости в мореходной и авиационной практике, общепринятое международное сокращение. По международному определению, один узел равен 1852 м/ч. Эта единица измерения является внесистемной, но при этом допускается для использования наряду с единицами Международной системы единиц (СИ).

Примечания